L'abréviation D-20 peut faire référence à :
 , plusieurs routes départementales en France ;
 Obusier D-20 de 152 mm, un obusier soviétique.